Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2001 проходив від 25 листопада до 14 грудня 2001 року в Москві (Росія). На ньому перемогу здобула китайська шахістка Чжу Чень, яка у фіналі здолала Олександру Костенюк з рахунком 5 : 3.

Удруге за історію чемпіонат відбувся у формі нокаут-турніру-64.

Учасниці 
Учасниці, що кваліфікувалися на турнір, були посіяні в турнірній сітці згідно з їхнім рейтингом Ело (станом на 1 жовтня 2001 року).

Серед іменитих шахісток, які не брали участь: Юдіт Полгар (1-й номер рейтингу серед жінок у світі), Се Цзюнь (2-й ретинг), Ван Лей (4-й рейтинг), Піа Крамлінг (6-й рейтинг), Гампі Конеру (13-й рейтинг), Цінь Каньїн (15-й рейтинг), Софія Полгар (16-й) та Вікторія Чміліте (20-й рейтинг).

Юдіт Полгар не брала участі у жіночих змаганнях, отож натомість виступила у «відкритому» чемпіонаті світу з шахів за версією ФІДЕ 2002. Чинна тоді чемпіонка Се Цзюнь зробила тоді перерву в активних виступах і вирішила не захищати свій титул.

Шляхи відбору на турнір 

<small>
 WC: півфіналістки чемпіонату світу серед жінок 2000 року (2)
 J: Чемпіонка світу серед юніорок 2000
 R: За рейтингом (7)
 E: Квота за підсумками індивідуального чемпіонату Європи (29)
 AM: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2001

<small>
 AS: Квота за підсумками чемпіонату Азії (6)
 AF: Квота за підсумками чемпіонату Африки 2001 року (3)
 Представники зональних турнірів: Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1a, Z3.1b, Z3.2a, Z3.2b, Z3.3, Z3.4:
 PN: Квота президента ФІДЕ (2)

Результати 

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|+Фінальний матч чемпіонату світу серед жінок 2001
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Загалом
|-
| align=left | 
| style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 || 5
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: red"| 0 || 3
|}

Турнірна сітка

Примітки

Посилання 
 

2001 у шахах
Чемпіонати світу із шахів серед жінок